

Geografia 
 Gabaldon – municipalità di quarta classe nelle Filippine
 Gabaldón – comune nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia in Spagna

Persone 
 Diana Gabaldon – scrittrice statunitense
 Isauro Gabaldon – politico filippino